Aphaniotis är ett släkte av ödlor. Aphaniotis ingår i familjen agamer. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Agamer
Aphaniotis